Al-Dżurf – miejscowość w Maroku
 Al-Dżurf – miejscowość w Tunezji